Список риб Афганістану неповний і включає в себе 127 видів риб, які можна знайти у територіальних водах Афганістану.

A 
 Abramis brama
 Acipenser nudiventris
 Alburnoides bipunctatus 
 Alburnoides taeniatus 
 Alburnus chalcoides 
 Amblypharyngodon mola 
 Aspidoparia jaya 
 Aspidoparia morar 
 Aspiolucius esocinus 
 Aspius aspius

B 
 Ballerus ballerus 
 Ballerus sapa 
 Bangana ariza 
 Bangana dero 
 Bangana diplostoma 
 Barilius vagra

C 
 Capoeta capoeta capoeta
 Capoeta fusca 
 Capoetobrama kuschakewitschi kuschakewitschi 
 Carassius auratus auratus 
 Channa gachua 
 Channa orientalis 
 Channa punctata 
 Clupisoma naziri 
 Crossocheilus diplochilus
 Crossocheilus latius 
 Ctenopharyngodon idella 
 Cyprinion microphthalmum 
 Cyprinion milesi 
 Cyprinion watsoni 
 Cyprinus carpio carpio

D 
 Devario devario 
 Dzihunia amudarjensis'
 E 
 Esomus danricus  G 
 Gambusia affinis  Gambusia holbrooki  Garra gotyla gotyla  Garra rossica  Garra rufa  Glyptosternon akhtari Glyptosternon reticulatum Glyptothorax cavia  Glyptothorax jalalensis Gobio gobio  Gymnocephalus cernua H 
 Hemiculter leucisculus  Hemigrammocapoeta elegans  Hypophthalmichthys molitrix  Hypophthalmichthys nobilis  I 
 Iskandaria kuschakewitschi  L 
 Labeo angra  Labeo dyocheilus Labeo gonius  Labeo pangusia  Leuciscus idus  Leuciscus latus  Leuciscus lehmanni  Leuciscus leuciscus  Luciobarbus brachycephalus Luciobarbus capito  M 
 Metaschistura cristata  Mystus tengara  N 
 Nemacheilus baluchiorum Nemacheilus longicaudus  Nemacheilus oxianus  O 
 Ompok bimaculatus  Ompok canio  Ompok pabda  Oncorhynchus mykiss Oryzias latipes  P 
 Paracobitis boutanensis Paracobitis ghazniensis  Paracobitis malapterura  Paracobitis rhadinaeus  Paraschistura alepidota  Paraschistura kessleri  Paraschistura lindbergi  Paraschistura prashari  Paraschistura sargadensis  Pelecus cultratus  Perca fluviatilis  Pseudorasbora parva  Pseudoscaphirhynchus hermanni Pseudoscaphirhynchus kaufmanni  Pterocryptis afghana  Ptychobarbus conirostris  Pungitius platygaster  Puntius conchonius  Puntius sarana  Puntius sophore  R 
 Rhinogobius similis  Rhodeus sinensis  Rita macracanthus  Rita rita  Rutilus rutilus S 
 Sabanejewia aurata aurata Salmo trutta trutta  Salmophasia bacaila  Sander lucioperca  Scardinius erythrophthalmus Schistura alta  Schistura corica  Schizocypris brucei  Schizocypris ladigesi  Schizopyge curvifrons  Schizopygopsis stoliczkai  Schizothorax edeniana  Schizothorax esocinus  Schizothorax labiatus  Schizothorax microcephalus Schizothorax pelzami  Schizothorax plagiostomus  Schizothorax richardsonii  Schizothorax zarudnyi  Silurus glanis '
 Sperata seenghala

T 
 Tor putitora 
 Triplophysa brahui
 Triplophysa choprai 
 Triplophysa dorsalis 
 Triplophysa farwelli 
 Triplophysa griffithi 
 Triplophysa kullmanni 
 Triplophysa stenura 
 Triplophysa stoliczkai 
 Triplophysa tenuis

W 
 Wallago attu

Примітки

Література 

 Banarescu, P. i M. R. Mirza, 1965: Noemacheilus lindbergi n. sp., a new loach from Afghanistan and West Pakistan (Pisces, Cobitidae). Senckenbergiana Biologica v. 46 (núm. 4): 265—269.
 Banarescu, P. i T. T. Nalbant, 1975: A collection of Cyprinoidei from Afghanistan and Pakistan with description of a new species of Cobitidae (Pisces, Cypriniformes). Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut v. 72: 241—248.
 Coad, B. W., 1981: Fishes of Afghanistan, an annoted checklist. National Museum of Canada Publications in Zoology Núm. 14: i-v + 1-26.
 Day, F., 1880: On the fishes of Afghanistan. Proceedings of the General Meetings for Scientific Business of the Zoological Society of London 1880 (pt 2): 224—232 (1-10).
 FAO, 1990. Rainbow trout culture in Qargha Fish Farm, Kabul. Afghanistan. Project findings and recommendations. AFG/86/013. FAO, Roma. 8pp.
 FAO, 1997. FAO Yearbook. Fishery Statistics, Catches and Landings 1995. Vol. 80. FAO, Roma. 713 pp.
 Hora, S. L., 1935: On a collection of fishes from Afghanistan. Journal of the Bombay Natural History Society v. 37 (pt 4): 784—802, Pl. 1.
 Karaman, M. S., 1969: Zwei neue süsswasserfische aus Afghanistan und Iran. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut v. 66: 55-58.
 Lakshmanan, M. A. V., 1950: A note on the fishes from the Helmund river in Afghanistan, with a description of a new loach. Records of the Indian Museum (Calcuta) v. 47 (pt 2): 217—224.
 Mirza, M. R., K. Abubakor i T. B. Saeed, 1989: Fishes of the River Kurram in Afghanistan and Pakistan. Science International (Lahore) v. 1: 376—377.

Посилання 
  Coldwater Fish and Fisheries in Afghanistan  

Афганістан
риби
Фауна Афганістану